Maximilian Maria Karl Joseph Gabriel Lamoral von Thurn und Taxis (* 24. Juni 1862 auf Schloss Taxis bei Dischingen; † 2. Juni 1885 in Regensburg) war der siebte Fürst von Thurn und Taxis.

Leben 
Er war der ältere der beiden Söhne von Maximilian Anton von Thurn und Taxis und Helene in Bayern. Nach dem Tod seines Vaters, des designierten Erbprinzen, 1867 war Maximilian Maria unter Überspringung einer Generation der nächste Erbberechtigte. Mit dem Tod seines Großvaters Maximilian Karl von Thurn und Taxis im Jahre 1871 wurde Maximilian Maria bereits im Alter von neun Jahren das offizielle Familienoberhaupt, stand aber wie seine Geschwister bis zur Großjährigkeit unter der Vormundschaft seiner Mutter.

Zur Vorbereitung auf sein künftiges Amt übernahm Freiherr Carl von Geyr-Schweppenburg die Leitung von Maximilian Marias Ausbildung. Maximilian Maria besuchte kein öffentliches Gymnasium, sondern erhielt Privatunterricht. Ab Herbst 1880 studierte er an den Universitäten von Bonn, Straßburg und Göttingen, wo er Philosophie, Jura und Nationalökonomie belegte. Bereits seit seiner Jugend interessierte er sich nicht nur für Reiten und die Jagd, sondern auch für die Förderung der Kunst und Wissenschaften. Er drängte seinen Archivar dazu, eine wissenschaftlich fundierte Geschichte des Hauses Thurn und Taxis zu schreiben.

Anlässlich des Erreichens der Volljährigkeit am 24. Juni 1883 und der offiziellen Übernahme der Geschäfte des Hauses Thurn und Taxis machte er großzügige Stiftungen für die Armen der Stadt Regensburg und des Umlandes sowie für die Restaurierung der Hauskirche St. Emmeram.

Seit 1882 plante er einen Anbau an das fürstliche Schloss St. Emmeram und beschloss 1883, einen Teil des ehemaligen Klosters abzureißen und den Südflügel im historistischen Stil der Neorenaissance unter Leitung des Architekten Max Schultze neu erbauen zu lassen.

Tod und Folgen 
Maximilian Maria erkrankte schwer, als er von einem Besuch seines Onkels, des Kaisers Franz Joseph, in Wien und einer damit verbundenen Auerhahnjagd zurückkehrte. Trotzdem verfolgte er weiter von seiner im Bibliothekstrakt eingerichteten Wohnung den Fortschritt des Schlossneubaus.

Maximilian Maria, der seit einer Scharlacherkrankung in seiner Jugend an einem Herzfehler litt, blieb unverheiratet und starb am 2. Juni 1885 mit knapp 23 Jahren an einer „Herzlähmung“. Er wurde in der Gruftkapelle des Schlosses St. Emmeram in Regensburg beigesetzt. Der Neubau des Schlosses wurde unter seinem Nachfolger vollendet und gilt als ein „bedeutendes Denkmal des Historismus in Deutschland“. Kaiserin Elisabeth dichtete ihrem früh verstorbenen Neffen Maximilian Maria, genannt „Bubi“:

Während wir erblassen müssen
Auf dem kalten Sarkophag
Steigt der Kranz aus Freudengrüssen
Auf zum lichtumfloss’nen Tag.
Und der jüngste Engel oben
Nimmt ihn lächelnd in Empfang
Glaube, Hoffnung, fest verwoben,
Sendet er zurück als Dank.

Infolge seines frühen Todes wurde sein Bruder Albert Familienoberhaupt und der achte Fürst von Thurn und Taxis.

Orden und Auszeichnungen (Auswahl) 
 Großkreuz des Gregoriusordens, Verleihung durch Papst Leo XIII. am 23. November 1881.
 Bayerischer Hausorden des Heiligen Hubertus anlässlich seiner Volljährigkeit

Vorfahren

Literatur 
 
 
 Fabian Fiederer: "... an allen alten Traditionen festhalten". Lebenswelt und Selbstverständnis des Hochadels am Beispiel des Fürstenhauses Thurn und Taxis in der Zeit Fürst Albert I. (1888–1952). In: Thurn und Taxis Studien – Neue Folge Nr. 5, Verlag: Pustet, F / Pustet, Friedrich GmbH, 2017, ISBN 978-3-7917-2795-0.

Einzelnachweise 

Maximilian Maria #Thurn Und Taxis
Maximilian Maria #Thurn Und Taxis
Mitglied des Bayerischen Reichsrates
Mitglied der Württembergischen Kammer der Standesherren
Träger des Gregoriusordens (Großkreuz)
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (Österreich, 19. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1862
Gestorben 1885
Mann